IHEP ist die Abkürzung für:

 Institute for High Energy Physics, siehe Institut für Hochenergiephysik (Protwino)
 Institute of High Energy Physics der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking, Volksrepublik China

IHEP